Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leonardo Lavalle e Jorge Lozano che hanno battuto in finale Diego Nargiso e Nicolás Pereira 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Tim Pawsat /  Laurie Warder (primo turno)

 Eric Jelen /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  David Macpherson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ABN AMRO World Tennis Tournament 1990